Анвар Самадович Асадуллаев (23 февраля 1970) — советский и таджикистанский футболист, полузащитник.

Воспитанник РСДЮШОР Душанбе. В 1990 году играл за дубль «Памира» Душанбе. За основную команду дебютировал 22 мая 1990 года в гостевом матче 1/16 финала Кубка СССР против «Уралмаша» (2:3). В чемпионате СССР 1991 года провёл четыре матча, забил один гол — победный — в гостевой игре против «Днепра» (2:1). Полуфиналист Кубка СССР—СНГ 1991/92.

В 1992 году был в составе «Памира» в чемпионате Таджикистана.Чемпион Таджикистана 1992 год. В чемпионате Узбекистана играл за клубы «Навбахор» Наманган (1994—1997) и «Бухара» (1998—1999).Чемпион Узбекистана 1996 год. Обладатель Кубка Узбекистана 1995. Мастер спорта СССР по футболу, мастер спорта по футболу Республики Узбекистан. 

Провёл пять матчей за сборную Таджикистана.

Футболисты СССР
Футболисты Таджикистана
Игроки ФК «ЦСКА-Памир»
Игроки ФК «Навбахор»
Игроки ФК «Бухара»
Игроки сборной Таджикистана по футболу